Cornelisse ist der Familienname folgender Personen:

 Henk Cornelisse (* 1940), niederländischer Radrennfahrer 
 Michel Cornelisse (* 1965), niederländischer Radrennfahrer
 Tim Cornelisse (* 1978), niederländischer Fußballspieler